Клеф може да се односи на:

 Клеф, лангобардски краљ
 Клеф (Горња Савоја), насељено место у Француској, у департману Горња Савоја
 Клеф (Мен и Лоара), насељено место у Француској, у департману Мен и Лоара